«Lose Control» puede referirse a:

Música 
 Lose Control (1992), álbum de Silk.
 Lose Control (2005), canción de Missy Elliott.
 Lose Control (2006), canción de Kevin Federline.
 Lose Control (2008), canción de Waldo's People (ESC'09).
 Lose Control (2016), EP debut del cantante chino Zhang Yixing.
 Lose Control (2016), canción de Zhang Yixing.